Gorbach ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Gorbach (1898–1972), österreichischer Politiker
 Andreas Gorbach (* 1975), deutscher Ingenieur und Bereichsvorstand
 Georg Gorbach, österreichischer Lebensmittelchemiker
 Hubert Gorbach (* 1956), österreichischer Politiker
 Josef Gorbach (1889–1977), österreichischer Theologe, Priester, Publizist
 Maryna Er Gorbach (* 1981), ukrainische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Rudolf Paulus Gorbach (* 1939), deutscher Typograf und Fachbuchautor

Gorbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Gorbach (Teufelsbach), Zufluss des Teufelsbachs in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Goorbach
 Corbach
 Korbach